La Defensa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Defensa, Misantla, ort, 
 La Defensa, Castillo de Teayo, ort, 
 La Defensa, Oaxaca, ort, Acatlán de Pérez Figueroa, 
 La Defensa, Yecuatla, ort, 
 La Defensa, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, ort, 
 La Defensa, Tenochtitlán, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar